Koldingi csata:
 Koldingi csata (1644) – konfliktus: Dán–svéd háború (1643–44)
 Koldingi csata (1658) – konfliktus: Északi háború (1655–60)
 Koldingi csata (1849) – konfliktus: Első Schleswig-Holsteini háború